Cream est le mot anglais pour Crème, ce mot peut faire référence à :

Physique 

 CREAM Instrument d'observation des rayons cosmiques

Institution de recherche 

 C.R.E.A.M, acronyme de Centre de Recherches, d’études et d'Appui à l'Analyse Économique à Madagascar.

Cinéma 

 , film britannique d' sorti en 2014.
 M Cream, film du cinéma indien, sorti en 2014.

Musique

Groupe 

 , groupe de rock britannique des années 1960 ;
 Face Cream, groupe argentin de rock alternatif ;
 , groupe japonais de hip hop ;
 , rappeur sud-coréen.

Album 

 , album de  sorti le .

Chanson 

 , chanson du  présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Lieu 
 , discothèque de Liverpool.